Саса — рід рослин підродини Бамбукові родини Тонконогові.

Топонім 

  — кібуц у Верхній Галілеї.

 Саса — село, община Македонська-Камениця.

 Саса — село, округ Зволен.
 Саса — село, округ Ревуца.

Інше 
 «Саса» — футбольний клуб з міста Македонська-Камениця.